Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung steht für:

 Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (Deutschland) (AK Vorrat)
 Arbeitskreis Vorratsdaten Österreich (AKVorrat.at)